Kröppenbach ist ein Gewässername in Rheinland-Pfalz:

 Kröppenbach (Salzbach), oberster Laufabschnitt des Salzbachs (zur Wieslauter) vor dem Stephanshof der Gemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, mit den Zuflüssen auf diesem Abschnitt (flussabwärts):
 Unterer Kröppenbach, linker Zufluss
 Kleiner Kröppenbach, linker Zufluss
 Großer Kröppenbach, linker Zufluss